Monarda steht für:

eine Pflanzengattung der Lippenblütler; siehe Monarda (Pflanzengattung).
eine Schmetterlingsgattung der Schwärmer; siehe Monarda (Schmetterlingsgattung).